Frobisher Bay steht für:

 Frobisher-Bucht, eine Bucht auf der Baffininsel, Kanada
 Frobisher Bay, früherer Name von Iqaluit, Ort in der Frobisher-Bucht
 Frobisher Bay Air Force Base, früherer Name des Flughafens Iqaluit